Sången om den eldröda blomman (1919) - Zweedse film uit 1919
 Sången om den eldröda blomman (1934) - Zweedse film uit 1934
 Sången om den eldröda blomman (1956) - Zweedse film uit 1956
 Laulu tulipunaisesta kukasta (1938) (Zweedse titel Sången om den eldröda blomman) - Finse film uit 1938
 Laulu tulipunaisesta kukasta (1971) (Zweedse titel Sången om den eldröda blomman) - Finse film uit 1971
 Laulu tulipunaisesta kukasta - boek van Johannes Linnankoski, basis voor bovenstaande films